Мугут (,  — Мугути) — село в Дзауском районе Южной Осетии.

Расположено к северу от райцентра Дзау на реке Мугутидон, недалеко от впадения в реку Большая Лиахва (к западу от села Хуце).

Основное население составляют осетины. В 1987 году — 30 жителей.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Дзауского района